Мельгуновский курган или Литая (Красная) Могила — один из древнейших курганов царских скифов второй половины VII века до н. э., раскопанный в 1763 генерал-губернатором Новороссийской губернии А. П. Мельгуновым в урочище Кучеровы Байраки близ сёл Копани и Кучеровка близ Елизаветграда (ныне Знаменского района Кировоградской области Украины). Один из наиболее древних памятников скифской культуры Северного Причерноморья.

Литая Могила вобрала в себя признаки не только привнесённой культуры Востока, но и местных хлеборобов. Покрытая слоем чернозёма насыпь из опалённой глины, металлов, горелых костей, камней достигал более десяти метров. На вершине восседает каменная баба.

Устройство насыпи и могилы осталось невыясненным. Известно лишь, что в основании кургана были следы сожжения, а вещи находились на глубине около 1,8 м в гробнице, обложенной каменными плитами. Под каменными плитами кургана находилось много золотых, серебряных, бронзовых и железных вещей.
Из находок наиболее интересен железный меч скифского типа в золотых ножнах, украшенных изображениями фантастических существ в смешанном урарто-скифском стиле, 17 массивных золотых блях в виде степных орлов (этот образ щедро использован при создании герба Кировоградской области). Найдены также скифские наконечники стрел, золотые диадема, золотая оковка рукоятки меча, ленточка с фигурками обезьян и ибисов, бляшки в виде орлов, серебряные ножки от трона урартской работы. Видимо, курган был насыпан над погребением богатого воина-вождя, возможно участника скифских походов в Переднюю Азию.

Найденное сокровище исторического прошлого в качестве подарка Екатерине ІІ генерал Мельгунов вскоре лично отвёз в Санкт-Петербург. Находки из Литой Могилы первоначально поступили в Кунсткамеру, в 1859 и 1894 годах – в Эрмитаж; некоторые вещи в 1932 году были переданы в музеи Харькова и погибли во время Великой Отечественной войны.
Ныне сокровища Литой Могилы хранятся в Эрмитаже.

По мнению большинства исследователей работы, проведённые по указанию генерал-губернатора Новороссийской губернии Алексея Мельгунова, стали началом истории полевых археологических исследований на Украине.

Доследован курган В. Н. Ястребовым (1894) и Н. М. Бокий (июль-август 1990).

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.

Курганы по алфавиту
Скифские курганы
Курганы Украины
Курганы Кировоградской области
Археологические объекты Кировоградской области
Открытия 1763 года
1763 год в России